Fyfield steht für
 Fyfield (Hampshire), eine Stadt in der englischen Grafschaft Hampshire

Fyfield ist der Familienname folgender Personen:
 Frances Fyfield (* 1948; eigentlich Frances Hegarty), englische Anwältin und Krimi-Schriftstellerin